

Geografia
 Cadbury Castle – monumento del Somerset, Inghilterra
 South Cadbury – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
 Edward Cadbury (1873-1948) – imprenditore e filantropo britannico
 Elizabeth Cadbury (1858-1951) – filantropa britannica
 John Cadbury (1801-1889) – imprenditore britannico

Altro
 Cadbury – azienda britannica di prodotti alimentari e bevande